Рукометна репрезентација Источне Немачке је представљала Источну Немачку у међународним такмичењима у рукомету. Налазила се под контролом Рукометног савеза Источне Немачке.

Источна Немачка је учествовала на укупно 11 светских првенстава, с тим што је у прва три наступа од 1954. до 1961. играо уједињени тим две Немачке, а најбољи резултат су три финала и три трећа места. На Олимпијским играма је учествовала три пута и освојила златну медаљу 1980.

Након уједињења Немачке 1990, Рукометни савез Источне Немачке заједно са репрезентацијом Источне Немачке, се придружио Рукометном савезу Немачке.

Учешћа на међународним такмичењима

Олимпијске игре

Светска првенства 

1 Заједнички тим са Западном Немачком.

Види још 
 Женска рукометна репрезентација Источне Немачке
 Рукометна репрезентација Немачке

Источна Немачка
Рукомет у Источној Немачкој
Репрезентације Источне Немачке